Luca Gasparini ist der Name folgender Personen:

* Luca Gasparini (Filmeditor) (* 1958), italienischer Filmeditor und Filmregisseur
 Luca Gasparini (Tennisspieler) (* 1964), italienischer Tennisspieler
 Luca Gasparini (Radsportler) (* 1983), italienischer Radrennfahrer